Miejscowości w USA:
 Sweet Home – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Sweet Home – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
Gminy w USA:
 Sweet Home (ang. Sweet Home Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark